

Patronyme 

 Arabo (1863-1893), fédaï arménien ;
 Claude Arabo (1937-2013), escrimeur français ;
 Jacob Arabo, bijoutier-joaillier américain ;
 Silvaine Arabo (née en 1946), poétesse française.

Toponyme 

 Arabo, village du Cameroun.